Хохлово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Черпесская волость».

Расположена на севере района, в 30 км к северу от райцентра Великие Луки и в 9 км к югу от волостного центра, деревни Черпесса, на противоположном от деревни Губаны левом (западном) берегу реки Ловать.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составила 35 жителей, на 2010 год — 8 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Черпесская волость

Населённые пункты Великолукского района